Drăgoești se poate referi la:
 Drăgoești, Ialomița
 Drăgoești, Vâlcea